GIL steht für:
 Gas Insulated Lines, siehe Gasisolierter Rohrleiter
 Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft
 Gesellschaft für Interlinguistik
 Gimla’ei Israel LaKnesset, israelische politische Partei
 Gioventù italiana del littorio, die Jugendorganisation der italienischen Faschisten, siehe Balilla
 Boost Generic Image Library
 Grupo Independiente Liberal, spanische Partei
 Gilgit Airport (IATA-Code), Flughafen von Gilgit (Stadt),  	Gilgit-Baltistan, Pakistan

Gil steht für:
 Gil, männlicher Vorname und Familienname
 Gil Vicente FC, portugiesischer Fußballverein
 San Gil, Ort in Kolumbien
 Gil Mały, Ort in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Klein Gehlfeld, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Gil Wielki, Ort in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Groß Gehlfeld, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Jezioro Gil Mały, See in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Kleiner Gehlsee im Kreis Osterode, Ostpreußen
 Jezioro Gil Wielki, See in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Großer Gehlsee im Kreis Osterode, Ostpreußen

gil steht für:
 Kiribatische Sprache (auch Gilbertesisch; ISO-639-3-Code), im Südseestaat Kiribati gesprochene austronesische Sprache

Siehe auch:
 Gill (Begriffsklärung)
 Gilles

Abkürzung